PLC est un sigle pouvant signifier :

En français 
 , noms de différents partis politiques.
 Parti libéral du Canada, parti politique canadien.
 Philosophie, Langages & Cognition, un groupe de recherche du département de philosophie de l'université Pierre Mendès-France de Grenoble
 Producteurs laitiers du Canada
 Professeur des Lycées et Collèges
 Phospholipase C, une enzyme intracellulaire qui permet la conduction d'un message du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire
 Plate-forme à loge de conduite, un wagon réversible du matériel de travaux du métro de Paris
 Pouvant Lié à la Commande, dans la programmation de SCADA.
 Participation Libre et Consciente

En anglais 
 Palestinian Legislative Council, le Conseil législatif palestinien
 Power Line Carrier, les courants porteurs en ligne (CPL)
 Prague Linguistic Circle, le cercle linguistique de Prague
 Programmable Logic Controller, Automate programmable industriel (API)
 Public limited company, type d'entreprise en Irlande ou au Royaume-Uni
 Professional Learning Community, manière d'organiser les professeurs en groupes de travail